Michele – nome proprio di persona maschile
 Arcangelo Michele – arcangelo

Persone
 Michele – cognome italiano
 Michele – cantante italiano
 Michele da Cesena – religioso, teologo, filosofo francescano italiano
 Michele il Balbo – imperatore e generale bizantino
 Michele il Coraggioso – principe di Valacchia
 Michele di Grecia – principe di Grecia e Danimarca e scrittore greco
 Michele Italico – storico e retore bizantino
 Michele di Lando – politico italiano della Firenze medievale
 Michele del Portogallo – re del Portogallo
 Michele di Russia – zar di Russia
 Michele Antonio di Saluzzo – marchese di Saluzzo
 Michele il Siro – vescovo cristiano orientale e scrittore siro
 Alessandro Michele – stilista italiano
 Lea Michele – attrice, cantante e scrittrice statunitense
 Michael Michele – attrice statunitense

Pagine correlate 

De Michele
Di Michele
Michele I
Michele II
Michele III (disambigua)
Michele IV
Michele V
Michele VI
Michela (disambigua)
Micheli
San Michele (disambigua)